Marion Raven, nome artístico de Marion Elise Raven (Lørenskog, 25 de maio de 1984), é uma cantora, compositora e atriz norueguesa. Ela fez parte da banda M2M ao lado de Marit Larsen. Posteriormente, assinou um contrato com a Atlantic Records e lançou seu primeiro álbum de estúdio solo em 2005, intitulado Here I Am. No ano seguinte, Raven assinou com a gravadora Eleven Seven e relançou seu álbum de estreia com novas canções em 2007, sendo intitulado de Set Me Free. Seu segundo álbum de estúdio, intitulado Songs from a Blackbird, foi lançado na Noruega em 8 de abril de 2013.

Infância (Primeiros Passos) 
Seus interesses artísticos começaram na infância. Marion escrevia suas músicas, isto atraiu a atenção de seus pais - Hallgeir Johan Ravn, (professor); e Reidum Ágata Medhus, (assistente social), que desde o começo soube que sua filha seria uma grande artista. 
Aos 8 anos, já estava aprendendo tocar no piano e dançar além do canto no coro da igreja. Em 1993 começou a atuar em comédias musicais, sendo The Sound of Music sua estreia. Mais tarde atuou em Bugsy Malone e O Magico de Oz.

O seu pai ficou muito entusiasmado por ter uma filha talentosa e com isso tomou à iniciativa de a introduzir no mercado musical. Assim, em 1995, Marion convenceu sua amiga de infância (Marit) a gravar uma demo e enviar a EMI. A gravadora ficou encantada pelo talento de ambas. E em 1996, lançaram seu primeiro disco intitulado de "Marion e Marit Cantam famosas canções infantis" Canções, Nesse mesmo ano Marion participou de uma Peça muito famosa: Shakespeare.

M2M e o sucesso internacional 

Em 2000, Marit Larsen e Marion conseguiram um contrato com a Atlantic Records uma subdivisão da Warner. O primeiro single e o mais conhecido da banda, chamada de M2M, é Don't Say You Love Me, cuja música entrou na trilha de filme "Pokémon: Mewtwo contra-ataca". Mesmo tendo apenas 16 anos quando assinou contrato, Marion escreveu a maioria das músicas com Marit.

Com o sucesso do filme, logo as meninas se tornaram reconhecidas e fizeram uma rápida passagem pelo Brasil, fazendo um showcase  no Rio de Janeiro.

Depois do grande sucesso do primeiro álbum e 6 singles lançados, a dupla lançou em 2001 seu segundo trabalho, intitulado The Big Room, o álbum teve apenas dois singles oficiais lançados: Everything e What You Do About Me. A Atlantic ainda lançou a música Don't apenas nas rádios e uma última música, Wanna Be Where You Are apenas nas Filipinas. Apesar do bom desempenho na Noruega, Oceania e Sudeste Asiático, o álbum não foi bem recebido nos Estados Unidos e em 2002 a Atlantic rompeu contrato com a banda, lançando uma coletânea, The Day You Went Away: The Best Of M2M e oferecendo depois um contrato de 1 milhão de dólares para Marion, para gravar um álbum solo, intitulado Here I Am.

Carreira Solo 
Depois de seu contrato Milionário com a Atlantic Records, Marion Trabalhou com os compositores suecos Max Martin e Rami Así e os compositores canadenses Chantal Kreviazuk e Raine Maida. Que resultou em um CD composto de 14 músicas no estilo Avril Lavigne, Michelle Branch, Kelly Clarkson ou Megan McCauley. Com o Primeiro single intitulado de "End Of Me" escrito com a colaboração de Max Martin, o qual foi lançado em março de 2005, seguido por "Break You" e "Here I Am" e por último o single "Little By Little" que foi exclusivo para a Ásia.

O Single de "Here I Am" foi um grande sucesso de vendas, especialmente na Ásia e nos países escandinavos. Mas a Atlantic Records não estava satisfeita com o trabalho de Marion, então resolveu não divulgar o CD em alguns lugares o que afetou muito a venda do Álbum em alguns Países. O que resultou no rompimento do contrato com a gravadora, devido as Diferenças Artísticas.

Posteriormente, Marion firmou contrato com uma gravadora independente, a Eleven Seven Music, com quem gravou seu EP "Heads Will Roll" o primeiro single, que dá nome ao CD foi composto com a colaboração de James Michael e Nikki Sixx. Nesse segundo trabalho continha 3 canções inéditas: "Spit You Out", "Good 4 Sex" e "All I Wanna Do is You". O vídeo Clipe do single "Heads Will Roll" causou uma certa controvérsia devido a algumas cenas em que Marion e aparece semi-nua cantando entre algumas mulheres nuas, com isso o Vídeo clipe teve que ser Reeditado e ganhou uma nova versão, a censurada.

Depois disso Marion fez outros projetos musicais incluindo a música oficial da série francesa W.I.T.C.H e a Canção "October" que foi escrita especialmente para a trilha sonora do Filme "Cut Off". A música teve um papel importante na carreira de Marion nos EUA.

No Final do ano de 2006. Marion trabalhou com Desmond Child na produção do seu terceiro trabalho intitulado de "Set Me Free", o qual foi lançado em Julho de 2007.
e que continha algumas músicas dos seus trabalhos antigos, como: Break You e Here I Am.

Em seguida Marion trabalhou com Meat Loaf na música "t's All Coming Back To Me Now" que foi um sucesso no Reino Unido e nos EUA.

2008-presente: Nevermore, Songs from a Blackbird e Scandal 
Em 2008, Raven fez uma pequena participação no vídeo da música "Saints of Los Angeles" da banda americana de  heavy metal Mötley Crüe. Em 2010, Marion foi convidada para formar o painel de mentores da versão norueguesa do programa The X Factor e mais tarde foi uma das juradas do Idol norueguês.

Em 2009, Raven gravou seu terceiro álbum de estúdio, Nevermore, que seria lançado em 2010, mas devido à problemas com a gravadora e as duras críticas da mídia norueguesa para os 2 primeiros singles - Flesh & Bone e Found Someone -  o álbum foi cancelado e arquivado.

Mais tarde, Marion lançou seu single ''Colors Turn to Grey'' em março de 2012, que marcou a mudança de sonoridade na sua carreira, do pop/rock para  pop/folk. Em outubro de 2012, Raven começa à trabalhar em um novo álbum. Em abril de 2013, ela lança ''The Minute'' de seu álbum ''Songs from a Blackbird''. O álbum foi um suceeso de crítica e teve um ótimo desempenho nos charts, alcançando um pico de #3 na VG-LISTA. Em janeiro de 2014, Marion assina um contrato com a Sony Music Norway e anuncia seu terceiro álbum de inéditas, ''Scandal'' que será lançado em Setembro de 2014. Também em 2014, Marion assina com a Sony Music Germany/Epic Record, que lançará uma nova versão internacional de Songs From a Blackbird em Agosto.

Hver gang vi møtes 
No começo de 2013, Raven participa da segunda temporada do reality-musical '' Hver gang vi møtes'', ao lado de grandes estrelas da música norueguesa: Morten Abel, Ole Paus, Anita Skorgan, Magnus Grønneberg, Kurt Nilsen e Lene Marlin.

Performances de Marion Raven durante o programa :
 "Casanova" ( by Anita Skorgan)
 "Bullet Me" (by Morten Abel)
 "Unforgivable Sinner" ( by Lene Marlin)
 "Never Easy" ( by Kurt Nilsen)
 "Når Du Sover" (by Magnus Gronneberg)
 "Nerven I Min Sang" ( by Ole Paus)
 
E as músicas de Marion/M2M cantadas no dia do episódio ''Marion Raven's Day'':
 "Found Someone" Covered by: Lene Marlin
 "For You I'll Die" Covered by: Anita Skorgan
 "Here I Am" Covered by: Magnus Gronneberg
 "Don't Say you Love Me" was originally recorded by M2M and Covered by: Ole Paus
 "Girl In your Dreams" was originally recorded by M2M and Covered by: Morten Abel
 "Everything" was originally recorded by M2M and Covered by: Kurt Nilsen

Discografia

Álbuns de estúdio 
 Shades of Purple #89 EUA, #3 Filipinas (5x Platina)
 The Big Room #86 Austrália, #16 Noruega
 The Day You Went Away: The Best of M2M
 Here I Am (2005), #1 Japão, #6 Noruega, #3 Singapura, #4 Malasia
 Heads Will Roll EP (2006)
 Set Me Free (2007)
 Nevermore (2011) (Cancelado)
 Songs From a Blackbird (somente na Noruega, 2013) #3
 Songs From a Blackbird (versão internacional, 08/08/ 2014)
 Scandal (somente na Noruega, 22/09/2014)

Singles

Ligações externas 

Raven, Marion
Raven, Marion
Raven, Marion
Raven, Marion